Појам Стерн може да се односи на:
 Лоренс Стерн, енглески писац и англикански свештеник
 Данијел Стерн, амерички глумац